Георгий (Гиги) Угулава (; , Тбилиси, ГССР) — грузинский политик. Генеральный секретарь партии «Европейская Грузия». В прошлом — мэр Тбилиси (2005—2013).

Биография 
Получил образование в Тбилисской семинарии, Университетах Саарбрюкена и Тбилиси. Работал журналистом и политическим консультантом. Помогал в организации молодёжного движения Кмара, сыгравшего ключевую роль во время революции роз.

После революции был заместителем министра государственной безопасности, губернатором Земо-Сванети и главой администрации президента Михаила Саакашвили.

12 июля 2005 года стал мэром Тбилиси.

22 декабря 2013 Угулава был отстранён от должности судом по обвинению в растрате средств. В июле 2014 он был арестован по обвинению в отмывании денег в ходе партийной кампании на местных выборах 2014 года. Сторонники Угулавы обвиняют правительство в том что оно преследует его по политическим мотивам. 17 сентября 2015 года Угулава был выпущен из-под ареста по решению Конституционного суда Грузии в связи с превышением срока предварительного заключения. Однако уже 18 сентября 2015 года суд, проведя заседание в отсутствие обвиняемого и его защиты, приговорил Угулаву к 9 годам лишения свободы, сократив по амнистии срок наказания до 4,5 лет.

Награды 
 Орден Давида Агмашенебели (2013 год).

Примечания

Ссылки 
 
 იუნკერი ვიტალი უგრეხელიძე დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს

Журналисты Грузии